Frédéric V peut désigner :
 Frédéric V de Souabe († 1170), duc de Souabe ;
 Frédéric V de Zollern († 1289), comte de Zollern ;
 Frédéric V de Nuremberg (1333-1398), burgrave de Nuremberg, de Bayreuth, et d'Ansbach ;
 Frédéric V du Palatinat (1596-1632), prince-électeur palatin, roi de Bohême ;
 Frédéric V de Bade-Durlach (1594-1659), margrave de Bade-Durlach ;
 Frédéric V de Danemark (1723-1766), roi de Danemark et de Norvège ;
 Frédéric V Christian de Brandebourg-Bayreuth (1708-1769), margrave de Brandebourg-Bayreuth ;
 Frédéric V de Hesse-Hombourg (1748-1820), landgrave de Hesse-Homburg.

Homonymie